Dave Wolverton (1957-2022), écrivain américain de science-fiction ;
 Mark Wolverton, écrivain scientifique américain.
 Wolverton, ville du Buckinghamshire, Angleterre.
 Wolverton (Minnesota)
Patronyme anglais